Jim Morrison — vocalista da banda norte-americana The Doors
James Morrison (ator) — actor norte-americano
James Morrison (cantor) — cantor britânico

Desambiguações de música